Quirot  ist der Nachname folgender Personen:

 Ana Fidelia Quirot (* 1963), kubanische Mittelstreckenläuferin
 Romain Quirot (* 1985), französischer Filmregisseur und Buch- und Drehbuchautor.